Theilhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Adin Theilhaber-Talbar, eigentlich Adin Talbar (1921–2013), Deputy Director des israelischen Handels- und Industrieministeriums
 Felix A. Theilhaber (1884–1956), deutsch-jüdischer Dermatologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Teilhaber (Begriffsklärung)